Барриос, Пабло

 Барриос, Пабло (род. 1964) — венесуэльский конник.
 Барриос, Пабло (род. 2003) — испанский футболист.